Силве́стри Мануэ́л Гонса́лвиш Варе́ла (; 2 февраля 1985, Алмада) — португальский футболист, крайний полузащитник. Выступал за сборную Португалии.

Клубная карьера 
Силвестре Варела — воспитанник академии клуба «Пашкадориш», откуда он в 2002 году перешёл в молодёжный состав лиссабонского «Спортинга». В 2004 году Варела перешёл, на правах аренды, в клуб «Каза Пия». В сезоне 2005/06 Варела провёл первые 4 матча за клуб.

В 2007 году он вновь был отдан в аренду, в испанский клуб «Рекреативо», за который провёл 22 игры.

В июне 2008 года Варела вернулся в «Спортинг», но в то же межсезонье он был продан в клуб «Эштрела» (Амадора). За «Эштрелу» Варела провёл хороший сезон, забив 7 голов в 32 играх.

Во время сезона, 3 марта 2009 года, Варела подписал 5-летний контракт с клубом «Порту». Футболист перешёл в «Порту» на правах свободного агента 1 июля.
В марте 2010 года Варела получил перелом малой берцовой кости, из-за чего выбыл из списка кандидатов на поездку на чемпионат мира 2010.

24 августа 2014 года, Варела переходит в «Вест Бромвич Альбион» на правах аренды.

Международная карьера 
3 марта 2010 года Варела дебютировал в составе сборной Португалии, выйдя на замену в товарищеской игре с Китаем, в которой его сборная победила 2:0. В 2012 году принял участие со своей сборной в Чемпионате Европы по футболу, выйдя на замену в матче со сборной Дании. В той игре забил победный мяч, Португалия выиграла 3:2.

Статистика

Достижения 
Порту
 Чемпион Португалии (3): 2010/11, 2011/12, 2012/13
 Обладатель Кубка Португалии (2): 2009/10, 2010/11
 Обладатель Суперкубка Португалии (4): 2009, 2010, 2011, 2013
 Победитель Лиги Европы (1): 2010/11

Примечания

Ссылки 
 Профиль на zerozero.pt
 Профиль на foradejogo.net
 
 
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Каза Пия»
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Рекреативо»
Игроки ФК «Эштрела» Амадора
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Кайсериспор»